Михайлович Давыдов Александр: Давыдов, Александр Михайлович (настоящее имя Израиль Моисеевич Левенсон; 1872—1944) — оперный и камерный певец.
 Давыдов, Александр Михайлович (1899—1980) — генерал-лейтенант НКВД СССР.